ФК «Болонья» в сезоні 1941—1942 — сезон італійського футбольного клубу «Болонья».

Склад команди

Чемпіонат Італії

Підсумкова турнірна таблиця

Кубок Італії

Товариські матчі

Посилання 
 
 

1941–1942
Болонья